Charmes je ime oziroma del imena več francoskih krajev:

 Charmes, občina in naselje v departmaju Aisne,
 Charmes, občina in naselje v departmaju Allier,
 Charmes, občina in naselje v departmaju Côte-d'Or,
 Charmes, občina in naselje v departmaju Haute-Marne,
 Charmes, občina in naselje v departmaju Vosges,

Charmes-en-l'Angle, občina in naselje v departmaju Haute-Marne,
Charmes-la-Côte, občina in naselje v departmaju Meurthe-et-Moselle,
Charmes-la-Grande, občina in naselje v departmaju Haute-Marne,
Charmes-Saint-Valbert, občina in naselje v departmaju Haute-Saône,
Charmes-sur-l'Herbasse, občina in naselje v departmaju Drôme,
Charmes-sur-Rhône, občina in naselje v departmaju Ardèche.